Bell Challenge 2011 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2011 году турнир прошёл с 10 по 17 сентября. Соревнование завершало серию хардовых турниров в регионе, расположенную вокруг US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Тамира Пашек
 в парном разряде —  София Арвидссон и  Юханна Ларссон

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Даниэла Гантухова (№ 23 в мире на тот момент). 28-летняя словачка задержалась на соревновании лишь до четвертьфинала, а борьба за титул свелась к матчу шестой сеянной Барборы Заглавовой-Стрыцовой и не получившей посев Марины Эракович, где более стабильно проводившая последний год чешка оказалась сильнее по итогам трёх сетов. Прошлогодняя чемпионка — Тамира Пашек — защищала свой титул, но уступила в полуфинале.

Посев в парном соревновании возглавили Абигейл Спирс и Ракель Копс-Джонс (51-я и 53-я ракетки мира на тот момент). Американки не без проблем прошли путь к финалу, выиграв три из четырёх своих матчей на решающих тай-брейках, но, в итоге, смогли завоевать общий титул. В финале Абигейл и Ракель справились с двумя дебютантками матчей подобного уровня: Джейми Хэмптон и Анной Татишвили, которые на пути к титульному матчу справились с двумя сеянными альянсами. Из пары прошлогодних чемпионок в соревновании принимала участие лишь София Арвидссон, однако её новая команда хоть и получила второй номер посева, но уступила уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Барбора Заглавова-Стрыцова обыграла  Марину Эракович со счётом 4-6, 6-1, 6-0.
 Заглавова-Стрыцова со 2-й попытки побеждает в финале соревнования ассоциации.
 Эракович впервые доходит до титульного матча на соревнованиях в рамках тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс обыграли  Джейми Хэмптон /  Анну Татишвили со счётом 6-1, 3-6, [10-6].
 Копс-Джонс выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в рамках тура ассоциации.
 Спирс выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в рамках тура ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2011 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011